Die Euryarchaeota (vom griechisch  bzw. euryos, ‚Vielfalt‘) sind eine Abteilung innerhalb der Archaeen (Archaea).

Kennzeichnend für die Euryarchaeota ist die Vielzahl von Gruppen, die als Extremophile an extrem ungünstige Lebensräume angepasst sind. Darunter fallen sowohl sehr hitzeliebende Archaea (Hyperthermophile), säureliebende (acidophile Thermoplasmates) als auch salzliebende Gruppen (Halophile) – die auch Anaerobie betreiben können – und methanproduzierende (Methanogene). Eine weitere große Gruppe innerhalb der Euryarchaeota bilden die in Meer lebenden marinen Euryarchaeota.

Systematik 

Die gegenwärtig akzeptierte Nomenklatur basiert auf der  (LPSN)
und vom  (NCBI), basierend auf Analyse der 16S rRNA.

 Methanomada-Gruppe (NCBI)
 Methanobacteria  2002
 Methanobacteriales  1981
 Methanothermobacter
 Methanococci  2002
 Methanococcales
 Methanocaldococcaceae
 Methanococcaceae

 Stenosarchaea-Gruppe (NCBI)
 Halobacteria  et al. 2002
 Halobacteriales
 Haloarculaceae
 Halapricum
 Haloarcula
 Halobacteriaceae
 Halobacterium
 Natronococcus
 Halococcaceae
 Halococcus
 Haloferacales
 Haloferacaceae
 Haloquadratum
 Halorubraceae
 Halorubrum
 „Methanofastidiosa“  et al. 2016 (früher: ASA2/Arcl)
 „Methanomicrobia“  et al. 2003
 Methanocellales (früher RC-I)
 Methanocellaceae
 Methanocella
 Methanomicrobiales
 Methanocorpusculaceae
 Methanomicrobiaceae
 Methanomicrobium
 Methanoculleus
 Methanospirillaceae
 Methanospirillum
 Methanosarcinales
 Methanosaetaceae
 Methanothrix
 Methanosarcinaceae
 Methanosarcina
 Methanohalophilus
 Methermicoccaceae
 Nanohaloarchaea

 andere
 Archaeoglobi  2002
 Archaeoglobales
 Archaeoglobaceae
 Archaeoglobus
 Ferroglobus
 „Methanoliparia“  et al. 2019
 „Methanonatronarchaeia“  et al. 2017
 Methanopyri  2002
 Methanopyrales
 Methanopyraceae
 Methanopyrus kandleri
 Thermococci  2002
 Thermococcales
 Thermococcaceae
 weitere Gattungen, keiner Ordnung oder Familie zugewiesen…

 keiner Gruppe oder Klasse zugewiesen/Zuordnung unsicher
 „Thalassoarchaea“  et al. 2015 (NCBI: zu Thermoplasmatota)
 Thermoplasmata  2002 (NCBI: zu Thermoplasmatota)
 Thermoplasmatales
 Ferroplasmataceae
 Picrophilaceae
 Thermoplasmataceae
 Thermoplasma
 „Altiarchaeales“  et al. 2014 (syn. Altiarchaea, früher: SM1; NCBI: zu Altiarchaeota in DPANN)

 In der LPSN nicht zugeordnete, aber in der NCBI-Taxonomie unter Euryarchaeota geführte Vorschläge:
 „Theionarchaea“  et al. 2017 (teilweise verschrieben als Theinoarchaea; früher: Z7ME43)
 „Hadesarchaea“  et al. 2015 (syn. „Hadarchaeia“  et al.; früher SAGMEG: South-African Goldmine Miscellaneous Euryarchaeal Group). Die  (GTDB) stellt die Klasse Hadesarcheia zusammen mit dem Archaeen-Stamm B88_G9 (Fundort: Guaymas-Becken, Golf von Kalifornien) in ein Phylum Hadarchaeota.
 Candidate division MSBL1 (MSBL-1, Mediterranean Seafloor Brine Lake Group 1)  et al. 2005 (syn. „Persephonarchaeia“ corrig.  et al. 2016) Die Vertreter der MSBL1 werden bislang (Stand 20. Februar 2023) in der GTDB nicht berücksichtigt, da die Genomdaten keine ausreichende Qualität haben.<br
/>Adam et al. (2017) sehen die MSBL1-Archaeen zusammen mit den Hadesarchaea in einer gemeinsamen Klade mit vorgeschlagener Bezeichnung „Stygia“.

Eine Reihe früher zu den Euryarchaeota gestellte Gruppen wurde nach neueren Erkenntnissen zum Archaeen-Superphylum DPANN verschoben:
 Micrarchaeota-Diapherotrites-Gruppe, ehemals MEG-Cluster
 Aenigmarchaeota, ehemals DSEG-Cluster
 Woesearchaeota-Pacearchaeota-Gruppe, ehemals DHVEG-6-Cluster

Kladogramme 

Anmerkung:
♠ Taxon nur bei NCBI, nicht auf der LPSN.
Die Hadesarchaea werden alternativ als eigenständiges Phylum Hadesarchaeota geführt.
Die Nanohaloarchaea werden alternativ als Nanohaloarchaeota der Archaeen-Supergruppe DPANN, einem Schwestertaxon der Euryarchaeota, zugeordnet.

Kladogramm der Euryarchaeota nach Spang et al. (2017)

Anmerkungen:

● Klassifizierung mariner Archaeen
 Marine Archaeen können wie folgt klassifiziert werden:

  (MG-I oder MGI): marine Thaumarchaeota, Ordnung Nitrosopumilales mit Untergruppen Ia (alias I.a) bis Id
  (MG-II): marine Euryarchaeota, Ordnung Poseidoniales (alias Poseidoniia/Thalassoarchaea) mit Untergruppen IIa bis IId (IIa entspricht Poseidoniaceae, IIb entspricht Thalassarchaceae)Viren, die MGII parasitieren, werden als Magroviren bezeichnet.
  (MG-III): alias Marine Benthic Group D (MBG-D), ebenfalls marine Euryarchaeota
  (MG-IV): ebenfalls marine Euryarchaeota
 Undinarchaeales (englisch ) – MHVG (): zu Undinarchaeota (DPANN)

● Akronyme weiterer Gruppen:
 SAGMEG – 
 MSBL – 
 DHVE – 
 MBGD – 
 ANME –

Weblinks 

 Euryarchaeota,  Webseite des Instituts für Mikrobiologie und Molekularbiologie der Universität Gießen. Memento im Webarchiv vom 27. September 2007.
 Encyclopedia of Astrobiology, Springer Link.
 Spektrum.de Lexikon der Biologie, auf: spektrum.de.
 Alon Philosof, Natalya Yutin, José Flores-Uribe, Itai Sharon, Eugene V. Koonin, Oded Béjà: Novel Abundant Oceanic Viruses of Uncultured Marine Group II Euryarchaeota, in: Curr Biol. 27(9) vom 8. Mai 2017, S. 1362–1368, doi:10.1016/j.cub.2017.03.052, PMID 28457865,  – die Marine Gruppe I (MG-I) bezeichnet dagegen marine Archaeen der Thaumarchaeota, siehe auch Bakteriophagen§Magroviren.
 John A. Leigh, Sonja-Verena Albers, Haruyuki Atomi, Thorsten Allers: Model organisms for genetics in the domain Archaea: methanogens, halophiles, Thermococcales and Sulfolobales. In: FEMS Microbiology Reviews, Band 35, Nr. 4, 1. Juli 2011, S. 577–608; doi:10.1111/j.1574-6976.2011.00265.x. Stammbaum: Fig. 1.

Anmerkungen

Einzelnachweise